ЖД — двухбуквенная аббревиатура. Может означать:
 ЖД — жёсткий диск, в ЭВМ.
 ЖД — жилой дом.
 ж. д. или жел. дор. — железная дорога.
 ж.-д., ж/д или жел.-дор. — железнодорожный.
 «ЖД» — роман Дмитрия Быкова (сам автор именует произведение «поэма»)